|-
| 130501 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130502 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130503 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130504 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130505 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130506 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130507 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130508 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130509 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130510 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130511 - || || 28 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130512 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130513 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130514 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130515 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130516 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130517 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130518 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130519 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130520 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130521 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130522 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130523 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130524 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130525 - || || 26 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130526 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130527 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130528 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130529 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130530 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130531 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130532 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130533 - || || 29 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130534 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130535 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130536 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130537 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130538 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130539 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130540 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130541 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130542 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130543 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130544 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130545 - || || 21 d'agost, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130546 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130547 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130548 - || || 31 d'agost, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130549 - || 2000 RT || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130550 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130551 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130552 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130553 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130554 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130555 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130556 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130557 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130558 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130559 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130560 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130561 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130562 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130563 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130564 - || || 5 de setembre, 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 130565 - || || 5 de setembre, 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 130566 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130567 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130568 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130569 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130570 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130571 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130572 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130573 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130574 - || || 8 de setembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 130575 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130576 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130577 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130578 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130579 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130580 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130581 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130582 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130583 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130584 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130585 - || || 9 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 130586 - || || 9 de setembre, 2000 || Farpoint || G. Hug
|-
| 130587 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130588 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130589 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130590 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130591 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130592 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130593 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130594 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130595 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130596 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 130597 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130598 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130599 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 130600 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
0